Dolfin – famiglia dell'aristocrazia veneziana
Dolfin – azienda alimentare italiana
Dolfin – browser proprietario di Samsung
Dolfin – scoglio facente parte dell'omonimo gruppo di scogli in Croazia